Phegopteris är ett släkte av kärrbräkenväxter. Phegopteris ingår i familjen Thelypteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Phegopteris